Нисуаз () — франкоязычное имя собственное; распространено в виде фамилий и названий.
 Нисуаз, Микаэль (более известный как Дауд Нисуаз; род. 1984) — французский и гваделупский футболист.
 Нисуаз — знаменитый кулинарный рецепт французского города Ниццы из свежих овощей, варёных яиц, анчоусов и оливкового масла.